

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Gniewów – część wsi Polska Cerekiew woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Polska Cerekiew
 Gniewów – przysiółek wsi Klemencice w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław